

Miejscowości w Polsce 
 Będkowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Sobótka 
 Będkowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Wielka Wieś